Paperclip ist
der englische Name der Büroklammer sowie
der Name einer Operation innerhalb der Operation Overcast.